Vilém Zajíc z Hazmburka bylo jméno více osob z rodu Zajíců z Hazmburka:

 Vilém Zajíc z Hazmburka (1393)
 Vilém Zajíc z Hazmburka (1404)
 Vilém Zajíc z Hazmburka (probošt) († před 1407)
 Vilém Zajíc z Hazmburka (1436)